

Geografia 
 Seaman – comune nella contea di Adams, Ohio, Stati Uniti d'America

Persone 
 Christopher Seaman – direttore d'orchestra britannico
 David Seaman – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Frederic Seaman – hockeista indiano su prato
 Richard Seaman – pilota automobilistico britannico

Videogiochi 
 Seaman – videogioco simulatore di vita
 Seaman 2 – videogioco sviluppato da Vivarium, seguito di Seaman